

Persone
Attilio Buratti — calciatore e allenatore di calcio italiano
Carlo Buratti — architetto italiano
Domenico Buratti — pittore, poeta e illustratore italiano
Giorgio Buratti — contrabbassista italiano
Girolamo Buratti — pittore italiano
Giuseppe Buratti — ciclista italiano
Gustavo Buratti — scrittore e politico italiano
Mariano Buratti — insegnante, partigiano e militare italiano
Pietro Buratti — poeta italiano

Altro
Classe Buratti, classe di unità navali della Guardia di Finanza
Marco Buratti, più noto come "l'Alligatore", personaggio di romanzi gialli.